Eigelsberg der Ortsname von

in Deutschland:
 Eigelsberg (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Eigelsberg (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern

in Österreich:
 Eigelsberg (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Aigelsberg